Ел Гарабатиљо има више значења:

 Ел Гарабатиљо (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Гарабатиљо (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гарабатиљо (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Гарабатиљо (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику